Таш-Елга — название населённых пунктов в России:

 Таш-Елга — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Таш-Елга — деревня в Чекмагушевском районе Башкортостана.
 Таш-Елга — деревня в Янаульском районе Башкортостана.